Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 1997/1998.

В рамках квалификации было проведено два раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 9 июля 1997 года в Женеве. Первые матчи прошли 23 июля, ответные — 30 июля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 9 июля 1997 года в Женеве одновременно с жеребьёвкой первого раунда. Первые матчи прошли 13 августа, ответные — 27 августа.

|}

Первые матчи 

 Французскому клубу засчитано техническое поражение за участие в игре дисквалифицированного игрока Лорана Фурнье.

 Матч был прерван на 67-й минуте из-за отключения электроосвещения. По решению УЕФА на следующий день назначена переигровка.
Переигровка

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1997/1998